Et postament er et fodstykke eller en sokkel, og findes i forskellige sammenhænge:

Postament (landmåling) - til at placere geodætiske instrumenter på
Postament (heraldik) - et af de ydre tilbehør til heraldiske våbner